Sombart ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ludwig Sombart (1816–1898), deutscher Geodät, Rittergutsbesitzer und Politiker
 Elizabeth Sombart (* 1958), französische Pianistin und Musikerin
 Jakob Sombart (1719–1762), deutscher Politiker
 Nicolaus Sombart (1923–2008), deutscher Kultursoziologe und Schriftsteller
 Ninetta Sombart (1925–2019), Schweizer Malerin
 Werner Sombart (1863–1941), deutscher Soziologe und Volkswirt